Il doppio del Hong Kong Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Tommy Ho e Mark Philippoussis erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Patrick Galbraith e Andrej Ol'chovskij hanno battuto in finale 6–3, 6–7, 7–6 Kent Kinnear e Dave Randall.

Teste di serie
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (quarti di finale)
 Patrick Galbraith /  Andrej Ol'chovskij (campioni)
 Rick Leach /  Scott Melville (primo turno)
 Martin Damm /  Peter Nyborg (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Hong Kong Open 1996
ATP Tour 1996